Марковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Марковщина — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Марковщина — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Марковщина — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Марковщина — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.